In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale vanuatuana.

Collegamenti esterni

 
Vanuatu